Stachyphrynium är ett släkte av strimbladsväxter. Stachyphrynium ingår i familjen strimbladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strimbladsväxter
Stachyphrynium